El término bobina puede aludir a:
 Bobina electrónica o inductor.
 Bobina de Tesla, un tipo de transformador inventado por Nikola Tesla.
 Bobina de inducción, transformador eléctrico que permite generar pulsos de alta tensión a partir de una fuente de corriente continua de baja tensión.
 Bobina del encendido, inductor que forma parte del sistema de encendido de motores.
 Bobina de voz, utilizada en altavoces.
 Bobina de Pupin, inductor usado en circuitos telefónicos de hilo de cobre.
 Bobina de choque, inductor que impide el paso de ciertos tipos de corriente.
 Bobina de Rogowski, un transductor usado para medir corriente alterna.
 Bobina de Helmholtz, que se utiliza para producir un campo magnético uniforme.
 Bobina móvil, usada para medir la corriente en galvanómetros.
 Bobina de hilo, usada en la confección de tejidos.

 Bobina, nombre artístico del DJ y productor ruso Dmitry Almazov.